Tractat de Torí o Pau de Torí (1381), finalitzà a la guerra de Chioggia entre les repúbliques de Gènova i Venècia 
 Tractat de Torí (1632), Signat entre França i Savoia.
 Tractat de Torí (1673), Signat entre Savoia i Gènova.
 Tractat de Torí (1696), El ducat de Savoia s'alia amb França
 Tractat de Torí (1703), El ducat de Savoia entra a l'aliança contra França i Espanya a la guerra de successió espanyola 
 Tractat de Torí (1754), Es fixen les fronteres entre el ducat de Savoia i la República de Gènova 
 Tractat de Torí (1760), Rectificació de la frontera entre Savoia i França.
 Tractat de Torí (1769), Nova modificació de la frontera franco-savoiana.
 Tractat de Torí (1816), La província de Carouge va ser cedida al cantó de Ginebra a canvi de la protecció de Suïssa 
 Tractat de Torí (1860), pel qual el Ducat de Savoia i el comtat de Niça van ser annexionats a França.